El Torneig de Parma 2022, oficialment conegut com a Parma Ladies Open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 26 de setembre i l'1 d'octubre de 2022 al FORUS Tennis Center de Parma, Itàlia.

La tennista egípcia Mayar Sherif va guanyar el primer títol del seu palmarès a la vegada que va esdevenir la primera tennista egípcia en guanyar un títol individual del circuit WTA.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 
 

WTA Tour 2022
Competicions tennístiques a Itàlia
Esport a Emília-Romanya
Parma